Римская улица — название улиц в ряде населённых пунктов мира. Названы в честь столицы Италии города Рим.

 Римская улица () в Брисбене (Австралия).
 Римская улица — в Калининграде (Россия).
 Римская улица — в Зеленоградске, Калининградская область (Россия).
 Римская улица — в селе Крузешты, муниципий Кишинёв (Молдова).
 Римская улица (бывшая Семёновская, затем — Варцихе (Варцихская)) — в Тбилиси (Грузия).
 Римская улица в архитектурном памятнике Шелла (Марокко).